Nell'ambito della Grecia antica, il nome Pindo può riferirisi a:

Pindo – la più grande catena montuosa della Grecia
Pindo – antica città della Doride, Grecia
Pindo – personaggio mitologico greco
Pindo – fiume della Doride, Grecia